La saison 2014-2015 du Championnat des Émirats arabes unis de football est la quarante-et-unième édition du championnat national de première division aux Émirats arabes unis. Les quatorze meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est Al Ain Club qui remporte la compétition, après avoir terminé en tête du classement final, avec neuf points d'avance sur Al Jazira Club et onze sur Al Shabab Dubaï. C'est le douzième titre de champion des Émirats arabes unis de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Les deux premiers du championnat ainsi que le vainqueur de la Coupe des Émirats arabes unis obtiennent leur qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions de l'AFC 2016. Le troisième du championnat (ou le  le vainqueur de la Coupe termine parmi les trois premiers) doit quant à lui passer par le tour préliminaire.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Liens internes 
 Championnat des Émirats arabes unis de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat des Émirats arabes unis de football
Émirats arabes unis
Sport aux Émirats arabes unis en 2014
Sport aux Émirats arabes unis en 2015